Schweiker :
 Richard Schweiker (1926-2015), homme politique américain
 Mark Stephen Schweiker (né en 1953), homme politique américain
 Jakob Schweiker (1859–1927)